Griptonite Games – były amerykański producent gier komputerowych z siedzibą w Kirkland.

Historia 
Studio powstało w lutym 1994 r. jako oddział Realtime Associates odpowiedzialny za tytuły na konsole przenośne Game Boy oraz Game Gear. Z biegiem czasu, zespół gwałtownie się rozrastał, zwiększając liczbę pracowników z początkowych 10 do 20, oraz rozszerzając działalność o produkcję gier na systemy 32-bitowe W 1999 r. stało się własnością KnowWonder Digital MediaWorks, zaś nową nazwę przybrało w 2001 r. przy okazji premiery Harry Potter i Kamień Filozoficzny (przez ten czas, produkcje zespołu były sygnowane logiem KnowWonder). W 2005 r. Amaze porzuciło nazwę Griptonite, przywracając ją w lipcu 2008 r. w ramach strategii nowego właściciela firmy, Foundation 9 Entertainment (w listopadzie 2006 r. Amaze Entertainment stało się częścią Foundation 9 Entertainment). W lipcu 2009 r. Amaze Entertainment zostaje włączone do Griptonite Games, wskutek czego marka ta przestała istnieć, zaś portfolio Griptonite poszerzyło się o produkcje na komputery osobiste oraz konsole stacjonarne.

Decyzją Foundation 9, w marcu 2011 r. indyjskie studio, FXLabs stało się podległe Griptonite i przemianowane na Griptonite India.

Sprzedane Glu Mobile w sierpniu 2011 r. przestało używać swojego loga w 2012 r, funkcjonując jako Glu Mobile Kirkland, skupiając się na produkcji gier-usług pod koniec 2012 r W maju 2013 r. zostało dotknięte zwolnieniami w związku ze zmianą strategii Glu na produkcję gier jako usług

W 2013 r. przeniesiono siedzibę studia do Bellevue, zaś w styczniu 2017 r. Glu Mobile podjęło decyzję o zamknięciu studia w ramach restrukturyzacji.

Wyprodukowane gry

Przypisy 

Amerykańscy producenci gier komputerowych
Przedsiębiorstwa z siedzibą w stanie Waszyngton